Bianca Andreescu era la detentrice del titolo ma non ha partecipato a questa edizione.

In finale Madison Brengle ha sconfitto Stefanie Vögele col punteggio di 6–1, 3–6, 6–2.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Jessica Pegula (quarti di finale)
  Taylor Townsend (semifinale)
  Christina McHale (quarti di finale)
  Tatjana Maria (quarti di finale)
  Madison Brengle (campionessa)
  Stefanie Vögele (finale)
  Francesca Di Lorenzo (secondo turno)
  Nicole Gibbs (terzo turno)

  Usue Maitane Arconada (secondo turno)
  Allie Kiick (secondo turno)
  Verónica Cepede Royg (terzo turno)
  Yanina Wickmayer (terzo turno, ritirata)
  Shelby Rogers (terzo turno)
  Anhelina Kalinina (terzo turno)
  Robin Anderson (secondo turno)
  Varvara Lepchenko (secondo turno)

Qualificate 

  Quinn Gleason (secondo turno)

  Eri Hozumi (primo turno)

Wildcard 

  Kayla Day (primo turno)
  Allie Kiick (secondo turno)

  Katie Volynets (primo turno)
  Sophia Whittle (terzo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 
 

Oracle Challenger Series - Newport Beach 2020